Дезанж () — французская фамилия. Известные носители:

 Дезанж, Луи Уильям (1822—1887) — английский художник французского происхождения.
 Дезанж, Эстель (род. 1977) — бывшая французская порноактриса.